Rissanen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Rissanen (* 1980), finnischer Jazzmusiker
 Jarmo Rissanen (* 1979), finnischer Straßenradrennfahrer
 Jorma Rissanen (1932–2020), finnischer Informationstheoretiker
 Mika Rissanen (* 1978), finnischer Schriftsteller und Historiker
 Oskari Rissanen (1893–1957), finnischer Leichtathlet